Bauklasse bezeichnet:

 nach österreichischem Recht die maximale Höhe einer Bebauung auf Grundstücken, siehe Bauklasse (Österreich)
 eine bis 2012 in Deutschland gültige Einteilung zur Dimensionierung des Straßenoberbaus, siehe Belastungsklasse #Straßenbau

Siehe auch:
 Gebäudeklasse